

Patronymes
 Anne Charrier (née en 1974), actrice française ;
 Bernard Charrier (né en 1938), évêque catholique français ;
 Charly Charrier (né en 1986), joueur français de football ;
 Frédéric Charrier (né en 1977), joueur français de rugby à XV ;
 Henri Charrier (1859-1950), peintre français ;
 Jacques Charrier (né en 1936), acteur, producteur de cinéma, artiste peintre et céramiste français ;
 Jacky Charrier (1962-2015), footballeur français ;
 Jo Charrier (1911-2011), acteur, chanteur et musicien français ;
 Louis Charrier de La Roche (1738-1827), évêque catholique français ;
 Marc-Antoine Charrier (1755-1793), notaire royal français ;
 Marcel Charrier (1868-1934), homme politique français ;
 Marguerite Charrier-Roy (1870-1964), peintre française ;
 Maurice Charrier (né en 1949), homme politique français ;
 René Charrier (né en 1951), footballeur français ;
 René Charrier (missionnaire) (1926-2021), prêtre, chercheur, poète ;
 Philippe Charrier (né en 1954), homme d'affaires français ;

Autres
 Charrier, une eau minérale naturelle de la Montagne bourbonnaise, commercialisée de 1933 à 1996

Voir aussi
 la commanderie de Charrières, établissement de l’ordre du Temple, fondé à Charrières, village de la commune de Saint-Moreil, située dans le département de la Creuse et la région Limousin.

Homonymie de patronyme
Patronyme français